Rio Preto da Eva (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Rio Preto da Eva (gemeente), een gemeente in deze microregio